ISOC steht für:

 Internal Security Operations Command, Einheit der thailändischen Streitkräfte
 Internet Society, Nichtregierungsorganisation für die Pflege und Weiterentwicklung der Internetinfrastruktur

Abkürzung